Die Fliege (englisch The Fly) steht für:
 Die Fliege (Kurzgeschichte) (Originaltitel: The Fly), Kurzgeschichte von George Langelaan von 1957

darauf basierende Filme:
 Die Fliege (1958), US-amerikanischer Horrorfilm von Kurt Neumann
 Die Fliege (1986), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm von David Cronenberg
 Die Fliege 2, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1989

Unabhängig von Langelaans Vorlage:
 Die Fliege (1980), ungarischer, oscarprämierter Animationsfilm. 

Siehe auch:
 Fliege